Canon EOS 600D — цифровой зеркальный фотоаппарат серии EOS компании «Кэнон», продолжающий линейку любительских моделей EOS Digital. Выпущен 7 февраля 2011 года, является преемником модели Canon EOS 550D и предшественником модели Canon EOS 650D, представленной 8 июня 2012 года.

В Северной Америке фотоаппарат носит название EOS Digital Rebel T3i, в Японии — Canon EOS Kiss X5.

Стал одним из самых массовых фотоаппаратов компании и самым продаваемым зеркальным фотоаппаратом в Японии в 2012 году с долей рынка более 20 %. Сборка камеры осуществлялась сначала в Японии, а потом в Тайване.

Описание 
Canon EOS 600D был анонсирован 7 февраля 2011 года. Рекомендуемая розничная цена в США составляет 800 долларов для фотоаппарата без объектива и 900 долларов для комплекта с объективом Canon EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS II.

Отличия от 550D

Корпус и механика 
 Поворачивающийся в двух плоскостях ЖК-дисплей с пропорциями экрана 3:2.
 Изменённое расположение кнопок, датчик видоискателя заменён кнопкой.

Интерфейс и настройки 
 Беспроводное управление внешними вспышками.
 Возможность съёмки с пропорциями кадра 4:3, 16:9, 1:1, помимо 3:2.
 Цифровое увеличение в режиме видеосъёмки.
 Наличие «творческих фильтров» (Creative Filters).

Прочее 
 Обновлённая версия объектива Canon EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS II (отличие только во внешнем виде).

Схожие по функциональности камеры у конкурентов 
Любительские цифровые зеркальные фотоаппараты, обладающие возможностью съёмки видео и скоростью съёмки более 3 кадров/с:
 Pentax K-r,
 Sony Alpha DSLR-A560,
 Nikon D5100.

Комплект поставки 
Canon EOS 600D предлагается в двух основных вариантах комплектации:
 без объектива,
 с объективом EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS II.

В различных странах возможны другие варианты комплектации Canon EOS 600D объективами. Например:
 с EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS (США),
 с двумя объективами, EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS II и EF-S 55-250mm F4-5.6 IS (Япония).

Помимо объективов, в комплект поставки входят:
 Литий-ионный аккумулятор LP-E8.
 Зарядное устройство LC-E8.
 Шейный ремень EW-100DBIII.
 USB-кабель IFC-130U и стерео-видеокабель AVC-DC400ST.
 Документация и программное обеспечение.

Микропрограмма 
Последней версией встроенного программного обеспечения (firmware) является версия 1.0.3 от 14 ноября 2016 года.

Исправления в версии 1.0.1 
 Исправлена ошибка, при которой камера, подключённая по USB к компьютеру, не распознавалась как камера.

Исправления в версии 1.0.2 
 Устранена неполадка, при которой не работает функция выбора точки автофокусировки и невозможно спустить затвор при съёмке с использованием электронного видоискателя (Live View), когда установлена вспышка Speedlite 270EX II.
 Исправлены языковые ошибки в экранном меню на итальянском и португальском языках.
 Сильно возрастают сложности с автофокусировкой по одной точке фокусировки, особенно на периферических точках. Проявляется в виде бесконечных попыток сфокусироваться, либо некорректной автофокусировкой и подсветкой о её «корректности»… При откате на 1.0.1 данные проблемы пропадают. Тесты проводились на нескольких идентичных камерах и подтверждаются наблюдениями фотографов.

Исправления в версии 1.0.3 
 Устранена неполадка, при которой даже если коррекция аберрации объектива установлена на Enable (Вкл.) при использовании камеры вместе с объективом EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM или EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM, коррекция не применяется.
 Невозможность установки Magic Lantern в качестве альтернативной прошивки, в связи с тем что ML выходит на базе прошивки 1.0.2

Награды 
Canon EOS 600D стал лауреатом обеих престижных премий для фототехники: TIPA (Technical Image Press Association) и EISA (European Imaging and Sound Association):
 TIPA Best D-SLR Entry Level (2011),
 EISA European Camera (2011—2012).

Примечания

Ссылки

Литература 
 

Цифрозеркальные фотоаппараты Canon
APS-C фотоаппараты
Лауреаты TIPA 2011
Лауреаты EISA 2011-2012
Фотоаппараты, появившиеся в 2011 году